Dead Silence — четвёртый студийный альбом канадской рок-группы Billy Talent, релиз которого состоялся 11 сентября 2012 года.. 4 сентября группа объявила, что альбом стал доступен для ознакомления на их странице в SoundCloud.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Billy Talent
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы Warner Music Group